

Населені пункти та їхні частини

 Крошніце — гміна в Мілицькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Кросниці — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кросниці — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Кросниці — осада в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки